Milliat peut désigner :
 Alice Milliat (1884-1957), personnalité française du sport ;
 Céline Milliat-Baumgartner (1976-), actrice française ;
 Laurie Milliat-Desorgher (1981-), journaliste française.